Cléguer  (en bretón Kleger
) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Lorient y cantón de Pont-Scorff.

Demografía

Hermanamientos 
 Belmullet (Irlanda)
 Arzano (Italia)

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Cleguer